Le diocèse de Reims , comprend 55  paroisses.

liste des paroisses 

 Paroisse de Boigny
 Paroisse de l'Adre
 Paroisse de la Pointe
 Paroisse de la providence en vouzinois
 Paroisse de la résurrection
 Paroisse de la Semoy
 Paroisse de la trinité des monts (Vouzinier)
 Paroisse de la vallé de l'ardoise
 Paroisse de la vallé de vaizle
 Paroisse du faubourg de Laon
 Paroisse du mont d'Hor
 Paroisse du mont saint lié
 Paroisse du pays de saint roger
 Pays du Tardenois
 Paroisse du val de Bar
 paroisse du val de val de Givonne
 Paroisse du val de Vence
 Paroisse du val de vesle et ardre
 Paroisse la grappe et l'épis
 Paroisse les marches d'Argonne
 Paroisse les routes de saint Jacques
 Paroisse les sources vives de la montagne
 paroisse notre dame du chaisne
 paroisse de notre dame de l'Esperance
 Paroisse notre dame des cretes
 Paroisse notre dame du passage
 Paroisse notre dame de Baisle
 Paroisse saint Benoît au porte d'Ardennes
 Paroisse saint Claude sur vaux et thin
 Paroisse saint Elois des Fonderies
 Paroisse saint Gabriel du val de chiers
 Paroisse saint germain d'Asfeldois
 Paroisse saint Hubert des Aulnes
 Paroisse saint Josèphe (Reims)
 Paroisse saint Laurent de Sedan
 Paroisse saint pierre de la vence
 Paroisse saint Méens de la champagne aux verger
 Paroisse saint Pierre en pays rémois
 Paroisse saint Remy les monts
 Paroisse saint Roc du Plataux
 Paroisse saint Symphorien de Witry les Reims
 Paroisse saint Vincent du Val d'Or
 Paroisse saint André
 Paroisse saint Arnould en Ardenne
 Paroisse saint Berthaud en Ardenne
 Paroisse saint Bruno - Saint Louis- Saint Jean-marie vianney (réunion de trois paroisse en une)
 Paroisse Saint Ermel en Viroquois
 Paroisse saint François Beycors
 Paroisse saint François Xavier de cormontreuil
 Paroisse saint Géry en yvois
 Paroisse saint jean baptiste de l'Ennemanne
 Paroisse saint jean baptiste de la salles
 Paroisse saint Nicolas mont des dames
 Paroisse saint Paul en retourne
 Paroisse saint pierre - saint françois d'asisse (réunion de deux paroisse en une)
 Paroisse saint Remy-saint Maurice (réunion de deux paroisse en une)
 Paroisse saint Remy en Morainvilliers
 Paroisse saint Remy en Thiérache
 Paroisse saint Rigobert sur vesle
 Paroisse saint Vigore en Mosonois
 Paroisse saint Vincent de Paul
 Paroisse saint Walfroy
 Paroisse sainte Anne
 Paroisse sainte Marie de la Suippe
 Paroisse sainte Marie des monts
 Paroisse sainte Anne de Goutellle
 Paroisse sainte barbe de sormonne
 Paroisse sainte Céline de Pothée
 Paroisse sainte Clothilde - sainte Geneviève (réunion de deux paroisse en une)
 Paroisse sainte Thérèse des grandes voies
 Paroisse de Tinqueux et villages
 Paroisse saint Urbain II

Note et référence

Article connexe 

 Diocese de Reims
 Reims
 Champagne-Ardenne
 Grand-Est

Lien externe 

 https://catholique-reims.fr/

Paroisse en France
Champagne-Ardenne
Marne